Чемпионат Европы по борьбе 1967 года прошёл раздельно: соревнования по греко-римской борьбе прошли в Минске (СССР), а соревнования по вольной борьбе — в Стамбуле (Турция).

Греко-римская борьба

Медали

Медалисты

Вольная борьба

Медали

Медалисты

Источники 
 FILA Wrestling Database

1967
Чемпионаты Европы в 1967 году
Спорт в Турции в 1967 году
Международные спортивные соревнования в Стамбуле
Международные соревнования по борьбе в Турции
Международные спортивные соревнования в Минске
Спорт в Белоруссии в 1967 году
Борьба в СССР в 1967 году
Чемпионаты Европы в Белоруссии
Международные соревнования по борьбе в Белоруссии
Чемпионаты Европы в Турции
Чемпионаты Европы в СССР
Международные соревнования по борьбе в СССР